

Toponyme 

 Château de Crozat à Alboussière (Ardèche).

Patronyme 

 la Famille Crozat :
 Antoine Crozat (1655-1738), financier français, administrateur et gestionnaire de la Louisiane française entre 1712 et 1717 ;
 Pierre Crozat (1661-1740), frère du précédent, a réuni une collection de tableaux exceptionnelle qui a été rachetée par Catherine II et qui se trouve à présent au musée de l'Ermitage ;
 Joseph-Antoine Crozat (1699-1750), fils d'Antoine Crozat, amateur éclairé, forma une riche collection de tableaux, dessins et pierres gravées ;
 Louis Antoine Crozat (1700-1770), baron de Thiers, lieutenant général de Champagne.